Ordet komprimering eller kompression har flere betydninger:
Gaskomprimering
Datakomprimering
Kompressionsforhold

Se også
Kompressor